said bounyt0657500185
 Adrien Lanoy, un présentateur de télévision.
 Patrice Lanoy (1958-), est un journaliste et un écrivain français.
 Suzanne Lanoy (1913-1944), enseignante et résistante française.
Patronyme français